Tornei o gara singola di diverse discipline, generalmente disputati ad inizio stagione, fra le vincenti del campionato e della coppa nazionale.

Calcio 
 Supercoppa italiana è un torneo calcistico maschile italiano, istituito nel 1988, che vede annualmente contrapposte in gara unica la squadra campione nazionale in carica e quella detentrice della Coppa Italia (salvo eccezioni regolamentari in quei casi in cui le due fattispecie coincidano).

 Supercoppa italiana – beach soccer maschile, istituita nel 2004
 Supercoppa italiana – calcio femminile, istituita nel 2007
 Supercoppa italiana – calcio a cinque maschile, istituita nel 1992
 Supercoppa italiana – calcio a cinque femminile, istituita nel 2005

Hockey 
 Supercoppa italiana di hockey su ghiaccio maschile, istituita nel 2001
 Supercoppa italiana di hockey su pista maschile, istituita nel 2005
 Supercoppa italiana di hockey su prato maschile, istituita nel 2017-2018
 Supercoppa italiana di hockey su prato femminile, istituita nel 2017-2018
Supercoppa italiana di hockey in carrozzina, istituita nel 2007

Pallacanestro 
 Supercoppa italiana di pallacanestro:
 maschile, istituita nel 1995
 femminile, istituita nel 1996
 Supercoppa italiana – pallacanestro in carrozzina, istituita nel 2001

Pallamano 
 Supercoppa italiana di pallamano:
 maschile, istituita nel 2005
 femminile, istituita nel 2006

Pallavolo 
 Supercoppa italiana di pallavolo:
 maschile, istituita nel 1996
 femminile, istituita nel 1996

Rugby 
 Supercoppa italiana di rugby a 15 maschile, tenutasi tra il 2006 e il 2009

Tennistavolo 
 Supercoppa italiana